The Dresden Dolls – duo musicale statunitense
The Dresden Dolls – album del 2004
The Dresden Dolls – EP del 2001